Nahrstedt bezeichnet folgende Orte:
 Nahrstedt, einen Ortsteil der Kreisstadt Stendal in Sachsen-Anhalt

Nahrstedt ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Nahrstedt (1940–2016), deutscher Pharmazeut und Hochschullehrer
 Klara Nahrstedt (* 1957), slowakische Informatikerin und Hochschullehrerin
 Manfred Nahrstedt (* 1948), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Wolfgang Nahrstedt (* 1932), deutscher Erziehungswissenschaftler

Siehe auch:
 Backhaus Nahrstedt